În România, biserici de lemn există în mai multe localități cu denumirea Lelești:
 Biserica de lemn din Lelești, Bihor
 Biserica de lemn din Lelești, Gorj
 Biserica de lemn din Lelești-Ursăței